Eine Unterputzdose wird bei der Installation von Elektro- und Telekommunikationskabeln verwendet, die unter dem Putz (also nicht auf Putz) verlegt werden.

Es gibt Unterputzdosen
 als Gerätedose zum Einbau von Schaltern, Dimmer, Steckdosen, von Sensoren oder Aktoren und
 zum Anschluss von fest verlegten Kabeln als Abzweigdose oder als Wandauslassdose.

Im Trockenbau vergleichbar sind Hohlwanddosen.

Elektroinstallationszubehör